Haber steht für:
 Haber, mundartlich und in älteren Texten den Hafer
 Haber (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sperrhebel, um das Rückwärtsrollen von Wagen zu vermeiden (siehe Rothwaldbahn)
 Haber (Gattung), Gattung der Schlammröhrenwürmer

Haber ist der Name folgender

Orte:
 Haber (Gemeinde Ebenthal), Ortschaft der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Haber, tschechisch Habřina, Ortsteil von Úštěk

astronomischer Objekte: 
 Haber (Mondkrater), Mondkrater, benannt nach dem deutschen Chemiker und Nobelpreisträger Fritz Haber
 (23804) Haber, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Häber
 Habère
 Haberer
 Harber
 Haberl
 König Haber
 Habersack